Aux yeux de tous est le titre de deux films :
 Aux yeux de tous, film français de Cédric Jimenez et Arnaud Duprey, sorti en 2012 ;
 Aux yeux de tous (Secret in Their Eyes), film américain de Billy Ray, sorti en 2015.